Муромец:
 Муромец — остров на Днепре в Киеве
 «Муромец» — парк в Киеве
 «Муромец» — малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ

См. также 
 
 Илейко Муромец
 
 Муромец—Лопуховатое